Bourrier est un patronyme français notamment porté par :

 Didier Bourrier (1955-), coureur cycliste français ;
 Marc Bourrier (1934-), footballeur puis entraîneur français ;
 Serge Bourrier (1932-2017), comédien et directeur artistique français.

Patronyme français